Brooker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ian Brooker
 Murray Ian Hill Brooker